Hg — приватна інвестиційна компанія, орієнтована на викуп технологій переважно в Європі та США. Hg фокусується на інвестиціях у сектори технологій та послуг. Вона інвестує свій 8-й основний фонд у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів та 2-й фонд у розмірі 575 мільйонів фунтів стерлінгів, націлений на менші викуп технологій, обидва залучені в лютому 2017 року.  Обидва фонди були закриті на своїх жорстких обмеженнях і були перевиконані більше ніж у 3 рази порівняно зі своїми цілями, отримавши значне відновлення від існуючих інвесторів.  У березні 2018 року компанія залучила свій перший капітальний фонд «Сатурн» у розмірі 1,5 мільярда фунтів стерлінгів,  а в 2020 році залучила 11 мільярдів доларів для трьох фондів - «Меркурій 3», «Буття 9» і «Сатурн 2». 

Загалом Hg має в управлінні більше 30 мільярдів доларів.  Компанія має близько 120 співробітників у трьох інвестиційних бюро в Лондоні (Велика Британія), Мюнхен (Німеччина) та Нью-Йорк (США), і обслуговує понад 100 інституційних інвесторів, включаючи приватні та державні пенсійні фонди, фонди, страхові компанії та фонд фондів.

Історія 
Hg розпочав свій розвиток як Mercury Private Equity, підрозділ прямих інвестицій Mercury Asset Management plc, давно створеної у Великій Британії фірми з управління активами. Mercury Asset Management була придбана компанією Merrill Lynch у 1997 році. У грудні 2000 року керівники Mercury Private Equity домовились про незалежність від Merrill Lynch, і HgCapital (як тоді було відомо) було створено як повністю незалежне партнерство, яке повністю належить його партнерам та працівникам, які разом працюють із спільною метою та культурою.

Інвестиції 
Hg інвестує у понад 30 компаній по всій Європі та США, а з самого початку інвестував у понад 70 компаній. Однією з найвидатніших інвестицій є Visma, скандинавське бізнес-програмне забезпечення. У серпні 2020 р. Hg очолив викуп Visma, найбільшого на сьогоднішній день випуску програмного забезпечення в Європі за 12,2 мільярда доларів.

Примітки

Посилання 
 
 Огляд компанії  на Businessweek
Сторінки з URL без назв
Сторінки з посиланнями на джерела без назв